Liberty County ist der Name folgender Countys in den Vereinigten Staaten:

 Liberty County (Florida) 
 Liberty County (Georgia) 
 Liberty County (Montana) 
 Liberty County (Texas)